Alakija ist der Familienname folgender Personen:

 Danielle Alakija (* 1996), britisch-nigerianische Leichtathletin
 Folorunsho Alakija (* 1951), nigerianische Milliardärin, Geschäftsfrau und Philanthropin